A 2006. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi lesiklás versenyszámát február 12-én rendezték Sestriere-ben. Az aranyérmet a francia Antoine Dénériaz nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Alpesisí a 2006. évi téli olimpiai játékokon